Дюка́нж (, ) — французская фамилия.

Известные носители:
 Дюканж, Виктор (1783—1833) — французский романист и драматург.
 Дюканж, Шарль (1610—1688) — французский историк-медиевист и филолог-энциклопедист.